Sissa steht für:
 Sissa (Italien), Ortsteil der Gemeinde Sissa Trecasali in der Provinz Parma
 Sissa Trecasali, Gemeinde in der Provinz Parma
 SISSA, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati oder International School for Advanced Studies in Triest

der Name von:
 Giulia Sissa (* 1954), italienische Historikerin
 Sissa ibn Dahir (3./4. Jh. n. Chr.), indischer angeblicher Erfinder des Schachspiels

Siehe auch:
 Sisa